Armando García nació en el puerto de Veracruz, México (Veracruz, 13 de agosto de 1966), es un tenor mexicano.

Desde muy temprana edad comenzó a manifestar sus inquietudes artísticas cantando en el coro de su escuela "Centro de Estudios Cristóbal Colón" y participando en el taller de teatro del mismo, posteriormente incursionó en varios grupos musicales realizando numerosas presentaciones personales y promocionales tanto en radio como en la televisión local.
En 1988 recibió la Lira de Oro del S.U.T.M. como revelación en la categoría músico-vocal.
En 1989 se decidió a probar suerte como solista recibiendo mucho apoyo de los medios de comunicación locales:

 25 Programas de "Rincón Bohemio" en Televisa Veracruz
 Programa "Estelar Musical" Especial del Día de las Madres en Televisa Veracruz
 Programas en el programa "Pasarela"
 Lanzamiento oficial en el periódico "El Dictamen" en su Festival
 Programa vacacional del H. Ayuntamiento de Veracruz 1989
 Evento Srta. Tlacotalpan 1990

Inició sus estudios artísticos en 1990, teniendo como maestros de Actuación a Héctor Sierra y Martha Zavaleta; en baile a los afamados bailarines Roberto y Mitzuko, en repertorio musical a la pianista Tete Cuevas y en canto a la afamada soprano mexicana Alicia Aguilar.

Poseedor de una voz de tenor lírico-fuerte y su habilidad para hablar diferentes idiomas (habla con fluidez inglés, francés, italiano y alemán) le hace poder tener un repertorio versátil y variado por lo que lo hemos escuchado cantando música mexicana, italiana, ópera, zarzuela y música sacra. 

Regularmente da conciertos en auditorio de "La Casita Blanca" de Agustín Lara en donde ha interpretado a autores como María Grever, Palmerín, Armando Manzanero y del mismo Agustín Lara entre otros.

Trayectoria artística 
 1990 - Gira por Centroamérica (El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Honduras)
 1993 - Participación en la película "El Corrido de los Pérez"
 1993 - Participación en la telenovela "Muchachitas"
 1994 y 1996 Participación en el Festival "El Dictamen"
 1994 - Como variedad en el evento "La Costeñita" de una popular cadena de radio.
 1994 - Participación en la Coronación de la Reina del Carnaval 1994 (Luz del Carmen I)
 1994 - Segundo Lugar Nacional en el Concurso "La Voz del Heraldo".
 1996 - Semi-Finalista Concurso Nacional "Valores Juveniles"
 2006 - Como Tenor en la Zarzuela "La Verbena de la Paloma" en el papel principal (Julián)

Experiencia en Conducción:

1995 - Conductor del programa "Marzo Mes de Estrenos" de Televisa Veracruz
1995 - Conductor del segmento de cine del noticiero "Nuevo día" de Televisa Veracruz
1995 y 1996 Conductor del programa de videos "Aquí".

Enlaces externos 

Tenores de México